«Покаянная любовь» — российский фильм 2003 года режиссёра Василия Панина по рассказу Льва Толстого «Дьявол».

Сюжет 
Молодой и холостой барин Евгений Иртенев приезжает к своей овдовевшей матушке, чтоб заняться имением. Чтобы не быть одному он просит старого деревенского сводника познакомить его с какой-нибудь одинокой молодой бабой, солдаткой, аль вдовушкой. Он начинает встречаться с крестьянкой Степанидой — из тех, кого в народе величают «соломенными вдовами»: муж на отходничестве в городе кучером служит, а она одна в деревне живёт. Вскоре Иртенев женится на соседской дворянской девушке Лизе, красивой, умной, скромной. Женится по любви. Но его всё тянет к блудливой крестьянке. Но и та всерьёз полюбила барина, и хотя муж из города вернулся, ищет тайных встреч с Иртеревым, который не в силах удержаться от греховного соблазна.

В ролях 
 Александр Лырчиков — Евгений Иртеньев
 Анастасия Колпикова — Степанида
 Ирина Скобцева — Марья Петровна Иртенева
 Людмила Хитяева — Варвара Алексеевна Анненская
 Юрий Соломин — Роман Саввич
 Лев Дуров — Данила
 Мария Глазкова — Лиза Анненская
 Раиса Рязанова — няня Дуняша
 Александр Пятков — Думчин, конезаводчик
 Александр Вершинин — Сидор Печников
 Григорий Дунаев — Тихон Захарович, приказчик
 Иван Тюрин — отец Сидора
 Ольга Исакина — мать Сидора
 Ваня Толстой — сын Иртеньева
 Ирина Фёдорова -крестьянка-прачка
 Юрий Егоров — официант в кабаке
 Вячеслав Кузнецов — священник
 Арам Григорян — цыганский барон
 Ирина Ефремова — молодая цыганка
 Олег Хабалов — старый цыган

Съёмки 
Съёмки фильма велись в в усадьбе Льва Толстого Ясной Поляне, отдельные сцены в усадьбе в Богородицке.

Критика 
Киновед Сергей Кудрявцев оценил фильм по нижней планке — 1 балл из 10 возможных. В одной из рецензий фильм характеризовался как снятый на любительском уровне, напоминающий старые чёрно-белые фильмы, наивный до абсурда. При этом актриса Людмила Хитяева, игравшая в фильме, в одном из интервью отмечала спешку при съёмках и низкий уровень режиссуры — актёрам не было предоставлено время на репетиции и даже на заучивание текстов ролей.

Фестивали и награды 
 2004 — IV Телекинофорум «Вместе» — приз «За актёрскую работу» актрисе Анастасии Колпиковой.

Примечания

Ссылки 
 Татьяна Данилова — Покаянная любовь. Экранизирован малоизвестный рассказ Льва Толстого // Гудок, 23 июля 2003
 Агнесса Тишайшая — Покаянная любовь или наивность, доходящая до абсурда // Московский комсомолец, 2003

Фильмы России 2003 года
Фильмы-драмы России
Экранизации рассказов Льва Толстого
Фильмы, снятые при участии киностудии имени М. Горького